Demelius ist der Familienname folgender Personen:

 August Christian Demelius († 1773), kursächsischer Bergbeamter, Mediziner und Kommunalpolitiker
 Christian Demelius (1643–1711), deutscher Komponist
 Gustav Demelius (1831–1891), deutsch-österreichischer Jurist und Hochschullehrer
 Heinrich Demelius (1893–1987), österreichischer Rechtshistoriker und Hochschullehrer an der Universität Wien
 Margarethe Demelius, österreichische Pianistin